Los términos excepción y excepcional y sus plurales pueden referirse, en esta enciclopedia:

a una excepción, algo fuera de lo común;
en la ciencia, a un hecho o a un fenómeno que no se adecua a una ley o regla; 
en la ciencia política, a un estado de excepción;
a los regímenes de excepción;
en el Derecho, a la excepción de inejecución;